El término Espira puede referirse a:

Espira: (en alemán, Speyer; en francés Spire) es una ciudad del Estado federado alemán de Renania-Palatinado.
Espiral: En matemáticas, una espiral o espira es una curva que se inicia en un punto central, y se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él.
En ingeniería eléctrica, una espira es cada una de las vueltas de una bobina.